A45 är en motorväg i Tyskland som går från Dortmund via Wetzlar till Hanau. Den går på diagonalen från nordväst till sydöst.

Trafikplatser 

|}

Se även 
 Motorväg
 Lista över motorvägar i Tyskland

Referenser

Noter 

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Nordrhein-Westfalen
Vägar i Hessen
Vägar i Bayern
Listor över avfartsnummer